Diese Liste gibt einen Überblick über die auf dem XI. Parteitag der SED (17.–21. April 1986) gewählten Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees der SED. Aus seiner Mitte wurden der Generalsekretär, die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros und die Sekretäre des ZK gewählt. Auf der 12. Tagung des ZK am 3. Dezember 1989 trat das ZK geschlossen zurück. Zuvor waren noch 12 Funktionäre aus dem Zentralkomitee und der SED ausgeschlossen worden.

Veränderungen

Im Vergleich zu 1981 wurde das ZK von 211 auf 221 Funktionäre erweitert. Die Zahl der Kandidaten wurde auf 57 erhöht. Dabei wurden 14 ZK-Mitglieder erstmals in das ZK gewählt. Bei den Kandidaten des ZK wurden 45 % neu gewählt. 15 % der 1981 gewählten Mitglieder und Kandidaten wurden nicht wieder bestätigt.

Übersicht über die nicht wiedergewählten Mitglieder und Kandidaten des ZK

Nach dem Rücktritt des ZK wurde auf der 12. Tagung ein Arbeitsausschuß zur Vorbereitung des außerordentlichen Parteitags gewählt. Dieser Parteitag, auf welchem ein neuer Parteivorstand und somit das neue SED-Führungsgremium gewählt wurde, fand am 6. und 7. Dezember 1989 statt. Bis dahin ist dieser Ausschuss als leitendes Organ der SED anzusehen, dessen Vorsitzender Herbert Kroker war. Der Ausschuss setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Literatur 
 Andreas Herbst, Gerd-Rüdiger Stephan, Jürgen Winkler (Hrsg.): Die SED. Geschichte, Organisation, Politik. Ein Handbuch. Dietz, Berlin 1997, ISBN 3-320-01951-1.

Einzelnachweise 

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
!Parteivorstand SED #11
Parteivorstand SED
11